Rudolf Willem Jacob van Pabst (1775-1841), staatsraad en griffier van de Eerste Kamer
Rudolf Willem Jacob van Pabst (1826-1912), 1e kamerheer